Kp – dwuznak
 kp – symbol jednostki siły o nazwie kilopondem lub kilogram siły
 KP – kernel panic
 Krzyż Partyzancki – polskie państwowe odznaczenie wojskowe
 KP (Klasa pancerza) – współczynnik stosowany w grach fabularnych.
 KP (kasa przyjmie) – pokwitowanie odbioru gotówki przez kasę firmy.
 KP – pojęcie statystyczne z zakresu wojskowości (Kill Probability)
 Krytyka Polityczna – polski kwartalnik
 K.P. (Komitet Paryski) – grupa malarzy z krakowskiej ASP (zobacz: kapizm)
 KP – Kompania Piwowarska
 KP – Kodeks pracy
Korea Północna – państwo w Azji
.kp – domena internetowa najwyższego poziomu
KP – koszty pośrednie (pojęcie wykorzystywane w kosztorysowaniu)
Koalicja Polska